El nombre Anthony Clarke puede hacer referencia a:

 Anthony Clarke (1939-2020), hispanista británico.
 Anthony Clarke (1961-), judoca australiano.

Además 
 , página de desambiguación con un nombre similar.